Anténór, homéroszi hős az Iliászban
 Anténór, ókori görög szobrász

Lásd még: 2207 Antenor kisbolygó